Santana Kan syfta på

 Santana – härstammar från "Santa Ana" (Santa Anna), se Anna, Marias moder
Santana (efternamn) – ett efternamn
 Santana (musikgrupp) – en musikgrupp med Carlos Santana
 Santana (musikalbum) – rockbandet Santanas debutalbum från 1969
 Santana III – ett musikalbum av Santana från 1971
Santana Motors – en spansk biltillverkare
Santana High School – en skola i Santee, Kalifornien

Geografi

Brasilien 

 Santana do Acaraú (ort), Ceará, 
 Santana (ort i Brasilien, Amapá, Santana, lat -0,06, long -51,18), 
 Uruaçu (ort), Goiás, 
 Santana (ort i Brasilien, Bahia, Malhada de Pedras), 
 Iacri (ort), São Paulo, 
 Santana (kommun i Brasilien, Bahia, lat -13,09, long -43,85), 
 Santana (kommun i Brasilien, Amapá, lat 0,18, long -51,39), 
 Campo de Santana (park), Rio de Janeiro, 
 Campo de Santana (kommun), Paraíba, 
 Santana do Acaraú (kommun), Ceará, 
 Santana do Acaraú (ort), Ceará, 
 Santana de Cataguases (kommun), Minas Gerais, 
 Santana de Cataguases (ort), Minas Gerais, 
 Santana do Deserto (kommun), Minas Gerais, 
 Santana do Deserto (ort), Minas Gerais, 
 Santana do Ipanema (ort), Alagoas, 
 Santana do Ipanema (kommun), Alagoas, 
 Santana do Jacaré (kommun), Minas Gerais, 
 Santana do Jacaré (ort), Minas Gerais, 
 Santana do Livramento (kommun), Rio Grande do Sul, 
 Santana do Livramento (ort), Rio Grande do Sul, 
 Santana do Manhuaçu (kommun), Minas Gerais, 
 Santana do Manhuaçu (ort), Minas Gerais, 
 Santana do Matos (kommun), Rio Grande do Norte, 
 Santana do Matos (ort), Rio Grande do Norte, 
 Santana do Mundaú (kommun), Alagoas, 
 Santana do Mundaú (ort), Alagoas, 
 Santana do Paraíso (kommun), Minas Gerais, 
 Santana do Paraíso (ort), Minas Gerais, 
 Santana da Ponte Pensa (kommun), São Paulo, 
 Santana da Ponte Pensa (ort), São Paulo, 
 Santana da Vargem (kommun), Minas Gerais, 
 Santana da Vargem (ort), Minas Gerais, 
Barra de Santana – Paraíba
Capela de Santana – Rio Grande do Sul
Feira de Santana – Bahia
Santana, Amapá
Santana do Araguaia – Pará
Santana da Boa Vista – Rio Grande do Sul
Santana do Cariri – Ceará
Santana do Garambéu – Minas Gerais
Santana dos Garrotes – Paraíba
Santana do Itararé
Santana de Mangueira – Paraíba
Santana do Maranhão – Maranhão
Santana dos Montes – Minas Gerais
Santana de Parnaíba – São Paulo
Santana do Piauí – Piauí
Santana de Pirapama – Minas Gerais
Santana do Riacho – Minas Gerais
Santana do São Francisco – Sergipe
Santana do Seridó – Rio Grande do Norte
Sertão Santana – Rio Grande do Sul

Colombia 

 Santana (kommun i Colombia, Boyacá, lat 6,04, long -73,51), 
 Santana (ort i Colombia, Boyacá, lat 6,06, long -73,48), 
 Falan (ort), Tolima,

Portugal 

 Santana (Madeira), 
 Santana (freguesia i Madeira),

São Tomé och Príncipe 

 Santana, São Tomé och Príncipe, ort på ön São Tomé,

Se även
 Santa Ana

Robotskapade Brasilienförgreningar